Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Gildemeister e Andrés Gómez che hanno battuto in finale Heinz Günthardt e Balázs Taróczy 1-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Anders Järryd /  Pavel Složil (secondo turno)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (finale)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (semifinali)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (quarti di finale)

 Broderick Dyke /  Wally Masur (primo turno)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (campioni)
 Cássio Motta /  Blaine Willenborg (quarti di finale)
 Jan Gunnarsson /  Michael Mortensen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1985